Gemeindebezirk Floridsdorf (tyska: Floridsdorf) är  en stadsdel (tyska: Gemeindebezirk) i staden Wien i förbundsrepubliken Österrike. Wien är både huvudstad i Österrike och ett eget förbundsland och är indelat i 23 stadsdelar. I stadens Bezirksordning räknas Floridsdorf som "21. Bezirk", det 21:e bezirket. Genom stadsdelen går Floridsdorfer Strasse, som är dess huvudgata. 

Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Gemeindebezirk Floridsdorf gränsar till Gemeindebezirk Döbling, Gemeindebezirk Donaustadt, Gemeindebezirk Leopoldstadt och Gemeindebezirk Brigittenau. 

Terrängen i Gemeindebezirk Floridsdorf är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad.

Runt Gemeindebezirk Floridsdorf är det i huvudsak tätbebyggt. Runt Gemeindebezirk Floridsdorf är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Wien (förbundsland)